Pelle steht für:

 eine Hülle oder Schale um ein Produkt, speziell
 Wursthülle
 Fruchtschale
 die schwedische Koseform für Pe(e)r, siehe Peer (Vorname)

 Pelle das Polizeiauto, fiktive Figur
 Onkel Pelle, eigentlich Adolf Rautmann (1869–1937), Berliner Original

Familienname:
 Anikó Pelle (* 1978), ungarische Wasserballspielerin
 István Pelle (1907–1986), ungarischer Turner

Pellè steht für:
 Graziano Pellè (* 1985), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pele
 Pellé